Jelks ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Jelks (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Jelks (* 1984), nigerianischer Sprinter US-amerikanischer Herkunft
 William D. Jelks (1855–1931), US-amerikanischer Politiker